Mario Hernández Roa puede referirse a varias personas:

Mario Hernández, músico puertorriqueño, tresista, cantante y compositor, nacido en 1924.
Mario Hernández, director y guionista de cine mexicano, nacido en 1936.
Mario Hernández Calderón, futbolista mexicano, delantero, nacido en 1957.
Mario Hernández Lash, futbolista mexicano, defensa, nacido en 1979.
Mario Hernández Posadas, político mexicano, veracruzano, nacido en 1929.
Mario Hernández Sánchez-Barba, historiador y americanista español, nacido en 1925.